Gunnar Bäckman, švedski hokejist, * 23. april 1940, Švedska.

Bäckman je vso kariero v švedski ligi branil za klub Alfredshems IK oziroma MoDo Hockey, štirinajst zaporednih sezon.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik dveh srebrnih medalj.

Statistika kariere

|-
| Alfredshems IK
| Švedska liga
| 58/59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Alfredshems IK
| Švedska liga
| 60/61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Alfredshems IK
| Švedska 2. liga
| 61/62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Alfredshems IK
| Švedska liga
| 62/63
|
|
| 21
|
|
|
|
|
| .876
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 63/64
|
| 21
| 21
| 0
| 0
| 0
| 2
|
| .853
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 64/65
|
| 26
| 27
|
|
|
|
|
| .840
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 65/66
|
| 11
| 21
|
|
|
|
|
| .873
|
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 66/67
|
| 13
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| .849
|
| 6
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| .842
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 67/68
|
| 11
| 21
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| .885
|
| 5
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| .844
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 68/69
|
| 19
| 21
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.74
| .887
|
| 7
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.14
| .888
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 69
|
| 2
| 10
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 69/70
|
| 24
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 70
|
| 3
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 70/71
|
| 19
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| .848
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 71/72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 74/75
|
|
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski vratarji
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti MoDo Hockey